Hohenmühle ist der Ortsname von

 Hohenmühle (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hohenmühle (Thierstein), Ortsteil der Marktes Thierstein, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Hohenmühle (Uehlfeld), Ortsteil der Marktes Uehlfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Hohenmühle (Weißenburg), Ortsteil der Stadt Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Höhenmühle